5368 Vitagliano – asteroide della fascia principale
 Costantino Vitagliano – personaggio televisivo, ex modello e attore italiano
 Gioacchino Vitagliano – scultore italiano
 Giuseppe Vitagliano – politico italiano
 Pasquale Vitagliano – poeta e scrittore italiano

Pagine correlate 

 Vitaliano (disambigua)